Homebush steht für:
 Homebush (Queensland), Ort in Australien
 Homebush (Canterbury), Ort in Neuseeland
 Homebush (Wellington), Ort in Neuseeland
 Homebush (New South Wales), Vorort von Sydney
 Homebush (Victoria), Geisterstadt in Australien